Superior o supervisor, que està per sobre d'altres elements, inferiors i subordinats a ell, a una jerarquia
 Toponímia:
 Superior (Arizona)
 Superior (Colorado)
 Superior (Iowa)
 Superior (Montana)
 Superior (Nebraska)
 Superior (Wisconsin)
 Superior (Wyoming)
 Llac Superior, un dels Grans Llacs d'Amèrica del Nord